Carapelle steht für:

 Carapelle (Apulien), eine italienische Gemeinde in der Region Apulien
 Carapelle Calvisio, eine italienische Gemeinde in der Abruzzen

Siehe auch:

 Carapelli
 Capelle